Raoul Hernandez, alias El Cid (surnommé ainsi pour son habitude de tuer ses victimes en les empalant), est un personnage fictif de la série Oz, interprété par Luis Guzmán.

Biographie

Sentence 
Prisonnier #98H498, condamné le  pour meurtre au second degré à 36 ans d'emprisonnement, libérable au bout de 20 ans sur parole.

Personnalité 

Il arrive alors que les Latinos sont dirigés par Miguel Alvarez, dont l'influence est en perte de vitesse dans le pénitencier. En effet Alvarez refuse de s'impliquer dans la guerre entre gangs. D'un naturel violent et ayant une réputation de meneur, Hernandez prend immédiatement la tête des Latinos, chassant Alvarez du groupe.

Il réussit rapidement à s'associer au trafic de drogue (c'est sous sa direction que les latinos interviennent pour la première fois dans celui-ci). Il aidera par la suite Simon Adebisi à reprendre la tête des gangsters noir.

Son côté violent le pousse à ordonner à Alvarez (qui veut être réintégré au Latinos) d'arracher les yeux à un gardien, ancien membre d'un gang rival. Il est donc à l'origine du calvaire d'Alvarez en isolement. Une fois celui-ci sorti, Hernandez finira par vouloir le tuer lorsque, arrêté et mis au trou pour possession de drogue, il se rend compte qu'Alvarez s'est enfui au moment du contrôle. Il juge alors qu'Alvarez n'est pas un vrai Latino et tente de le faire exécuter.

Jugé trop violent et fou par ses complices italiens et gangsters noirs, l'arrivée d'un autre prisonnier Latino, Enrique Morales, jugé plus intéressant pour le trafic, signe sa fin. Morales force Bob Rebadow à l'assassiner en faisant passer cela pour de la légitime défense.

Hernandez est un prisonnier particulièrement violent et cruel, qui n'hésite jamais à tuer. Le soir où il est assassiné, on découvre cependant une facette de sa personnalité inconnue : il semble presque regretter son comportement, n'arrivant pas à comprendre pourquoi la violence est innée chez lui.

Notes et références 

Personnage d'Oz (série télévisée)
Personnage de fiction latino-américain
Prisonnier de fiction
Meurtrier de fiction
Gangster de fiction
Trafiquant de drogue de fiction
Personnage de fiction masculin
Personnage de fiction créé en 1998